Le Faouët (en bretó Ar Faoued) és un municipi francès al departament d'Ar Mor-Bihan (regió de Bretanya). L'any 2006 tenia 2.882 habitants. A l'inici del curs 2007 el 13,5% dels alumnes del municipi eren matriculats a la primària bilingüe.

Referències 

Faouet, Le